Tongde (kinesiska: 同德, 同德街道) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, nära eller i provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Tongde är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Guangzhou,  km söder om Tongde. Runt Tongde är det i huvudsak tätbebyggt. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina